Мане (значения) может означать:
 Мане, Алексис (род. 1997) — французский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Мане, Ансумане (ок. 1940—2000) — военный и политический деятель Гвинеи-Бисау, и. о. главы государства с 7 по 14 мая 1999 года.
 Мане, Жюли (1878—1966) — французская художница, дочь Берты Моризо, племянница Эдуарда Мане.
 Мане, Карлуш (род. 1994) — португальский футболист, вингер клуба «Спортинг».
 Мане, Малик (род. 1988) — сенегальский футболист, нападающий казахстанского клуба «Акжайык».
 Мане, Мордехай Цви (1859—1886) — писатель и поэт-лирик на иврите, художник.
 Мане, Огюст (1797—1862) — отец Эдуара Мане.
 Мане, Садио (род. 1992) — сенегальский футболист, полузащитник немецкого клуба «Бавария» и сборной Сенегала.
 Мане, Сюзанна (1829—1906) — жена Эдуара Мане.
 Мане, Усман (род. 1990) — сенегальский футболист.
 Мане, Эдуард (1832—1883) — французский живописец, гравёр, один из родоначальников импрессионизма.
 Мане, Эжен (1833—1892) — младший брат Эдуара Мане, супруг Берты Моризо и отец Жюли Мане.

Имя 
 Мане мак Кербайлл (погиб в 538) — король Миде (520/523—538) из рода Южных Уи Нейллов.
 Мане мак Нейлл (погиб в 712) — король Лагора (Южной Бреги; 701—712) из рода Сил Аэдо Слане.

Топоним 
 Мане — коммуна в Валлонии, расположенная в провинции Люксембург, Бельгия.

См. также 
 Манне
 Моне